UA of U.A. kan verwijzen naar:
 United Airlines, vliegmaatschappij waarvan de IATA-luchthavencode UA is
 United Artists
 Oekraïne, Europees land waarvan UA de ISO-landcode is (naar de Engelse transliteratie van het Oekraïens: Ukrayina)
 Uitgesloten Aansprakelijkheid, rechtsvorm voor coöperaties
Universiteit Antwerpen